

Persone 
Amico di Giovinazzo – cavaliere normanno
Aurora Giovinazzo - attrice italiana
Buddy Giovinazzo – regista, sceneggiatore e scrittore statunitense
Carmine Giovinazzo – attore statunitense
Girolamo Giovinazzo – ex judoka e allenatore di judo italiano

Altro 
Giovinazzo – comune della città metropolitana di Bari
 AFP Giovinazzo – società di hockey su pista della città omonima
 Gruppo Sportivo Giovinazzo Calcio a 5 – società di calcio a 5 della città omonima
 Matteo Spinelli da Giovinazzo – personaggio fittizio del XIII secolo